

Anno 
 1940 – (MCMXL in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1940 a.C.
 Anni 1940 – decennio che comprende gli anni dal 1940 al 1949 inclusi

Matematica 
 1940 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1940 Whipple – asteroide della fascia principale del sistema solare